Il singolare del torneo di tennis Gosen Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Alexa Glatch che ha battuto in finale Monique Adamczak 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Alexa Glatch (Campionessa)
 Caroline Garcia (semifinali)
 Julia Glushko (quarti di finale)
 Monique Adamczak (finale)

 Junri Namigata (secondo turno)
 Rika Fujiwara (secondo turno)
 Ksenija Lykina (secondo turno)
 Misa Eguchi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gosen Cup 2012